Mattias Nilsson kan syfta på:

Mattias Nilsson (ishockeyspelare) (född 1988)
Mattias Nilsson (fotbollsspelare) (född 1973)
Mattias Nilsson (skidskytt) (född 1982)
Mattias Nilsson (operasångare) (född 1973)
Mattias Nilsson (grafisk formgivare)
Mattias Nilsson (född 1973), sångare och estradör, idag med artistnamnet Mattias Enn